Slepow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Alexandrowitsch Slepow (* 1986), russischer Biathlet
 Sergei Wiktorowitsch Slepow (* 1999), russischer Fußballspieler